Benoît Rouquayrol, inventeur français
 Georges Rouquayrol, artiste français